Toteng – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di Ngamiland East
Toteng – villaggio del Botswana situato nel sottodistretto di North East